Il doppio del torneo di tennis Carisap Tennis Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Stefano Galvani che hanno battuto in finale Stephen Huss e Lee Pearson 3-6, 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)
 Stephen Huss /  Lee Pearson (finale)

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (semifinali)
 Oliver Marach /  Gilbert Schaller (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Carisap Tennis Cup 2001